Rhizosmilia är ett släkte av koralldjur. Rhizosmilia ingår i familjen Caryophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Rhizosmilia